Lapeyrouse kan syfta på:
 Lapeyrouse, Ain
 Lapeyrouse, Puy-de-Dôme